Winterbach (Südwestpfalz)
Winterbach (Bad Kreuznach)
Winterbach (Baden-Württemberg)

Desambiguações de topônimos